

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Strzyże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Strzyże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Strzyże – przysiółek wsi Czerniki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Zobacz też 
 Budy-Strzyże, Pieńki-Strzyże